Dit is een lijst van planetoïden 114401-114500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 114401 - || 2002 YC17 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114402 - || 2002 YW17 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114403 - || 2002 YE18 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114404 - || 2002 YJ19 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114405 - || 2002 YB20 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114406 - || 2002 YG20 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114407 - || 2002 YH20 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114408 - || 2002 YS20 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114409 - || 2002 YY21 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114410 - || 2002 YO22 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114411 - || 2002 YQ24 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114412 - || 2002 YH25 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114413 - || 2002 YD26 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114414 - || 2002 YN27 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114415 - || 2002 YY27 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114416 - || 2002 YY28 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114417 - || 2002 YX29 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114418 - || 2002 YO31 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114419 - || 2002 YQ31 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114420 - || 2002 YR31 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114421 - || 2002 YJ32 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114422 - || 2002 YL33 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114423 - || 2002 YD36 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114424 - || 2002 YE36 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114425 - || 2003 AV || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114426 - || 2003 AB2 || 2 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114427 - || 2003 AW2 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114428 - || 2003 AB4 || 3 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114429 - || 2003 AX4 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114430 - || 2003 AT5 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114431 - || 2003 AE6 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114432 - || 2003 AN6 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114433 - || 2003 AL7 || 2 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114434 - || 2003 AM10 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114435 - || 2003 AX10 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114436 - || 2003 AP12 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114437 - || 2003 AR12 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114438 - || 2003 AJ13 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114439 - || 2003 AL13 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114440 - || 2003 AB14 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114441 - || 2003 AK14 || 2 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114442 - || 2003 AZ14 || 2 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114443 - || 2003 AQ17 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114444 - || 2003 AN18 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114445 - || 2003 AQ18 || 3 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114446 - || 2003 AS18 || 3 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114447 - || 2003 AM20 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114448 - || 2003 AL21 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114449 - || 2003 AJ22 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114450 - || 2003 AN22 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114451 - || 2003 AV23 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114452 - || 2003 AE25 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114453 - || 2003 AG25 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114454 - || 2003 AR27 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114455 - || 2003 AX27 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114456 - || 2003 AC28 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114457 - || 2003 AD28 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114458 - || 2003 AZ29 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114459 - || 2003 AN30 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114460 - || 2003 AM31 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114461 - || 2003 AH35 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114462 - || 2003 AX35 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114463 - || 2003 AD36 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114464 - || 2003 AO36 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114465 - || 2003 AY36 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114466 - || 2003 AA37 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114467 - || 2003 AK37 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114468 - || 2003 AO38 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114469 - || 2003 AK39 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114470 - || 2003 AS39 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114471 - || 2003 AM40 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114472 - || 2003 AR40 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114473 - || 2003 AT40 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114474 - || 2003 AS41 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114475 - || 2003 AX41 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114476 - || 2003 AD42 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114477 - || 2003 AQ43 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114478 - || 2003 AC44 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114479 - || 2003 AR46 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114480 - || 2003 AN49 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114481 - || 2003 AV50 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114482 - || 2003 AJ51 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114483 - || 2003 AJ52 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114484 - || 2003 AN54 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114485 - || 2003 AJ55 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114486 - || 2003 AJ57 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114487 - || 2003 AW57 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114488 - || 2003 AB58 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114489 - || 2003 AP58 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114490 - || 2003 AR58 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114491 - || 2003 AB60 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114492 - || 2003 AC60 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114493 - || 2003 AW60 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114494 - || 2003 AX60 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114495 - || 2003 AB61 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114496 - || 2003 AB62 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114497 - || 2003 AS63 || 8 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114498 - || 2003 AW69 || 8 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114499 - || 2003 AN70 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114500 - || 2003 AH71 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten